La famille de Laveleye est une famille de la noblesse belge ayant compté diverses personnalités, parmi lesquelles:

 Émile de Laveleye, (1822-1892), baron, chercheur économiste, politologue belge de renom.
 Édouard de Laveleye (1854-1938), fils d'Émile, baron et créateur du Comité olympique belge.
 Victor de Laveleye (1894-1945), neveu de Édouard de Laveleye, homme politique belge et porte-parole à la radio belge de Londres du gouvernement Pierlot - Spaak en exil de 1940 à 1944.

Notes et références 

Famille belge
Noblesse belge